Bârca (Dolj), een plaats in het Roemeense district Dolj
Bârca (Olt), een plaats in het Roemeense district Olt

Zie ook 
 Barca (doorverwijspagina)